La Primera División 1954 è stata la ventiquattresima edizione del massimo torneo calcistico argentino e la ventiquattresima ad essere disputata con la formula del girone unico.

Classifica

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 Argentina 1954 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1954
Campionato argentino di calcio